Frauenkirche, che in lingua tedesca significa "Chiesa di Nostra Signora", si può riferire a diversi edifici:
 Frauenkirche di Dresda
 Frauenkirche di Monaco di Baviera
 Frauenkirche di Norimberga